Numeral puede referirse a:
 el signo # o almohadilla;
 el numeral en matemáticas;
 el numeral tal como es usado en las lenguas naturales.
 el numeral en la Fuerza Aérea Argentina se denomina al aviador que secunda al jefe de escuadrilla o al jefe de sección.